Antonella Bechi Piaggio – moglie di Umberto Agnelli, madre di Giovanni Alberto Agnelli, figlia di Giovanni Alberto Bechi Luserna
 Gino Bechi – baritono italiano
 Giovanni Alberto Bechi Luserna – ufficiale e scrittore italiano, figlio di Giulio Bechi
 Giulio Bechi – scrittore e ufficiale italiano, padre di Giovanni Alberto Bechi Luserna
 Luca Bechi – allenatore di pallacanestro italiano
 Stanislao Bechi – ufficiale, zio di Giulio Bechi